Список городов, расположенных на территории Южного Судана.

А 

 Авейль

Б 
 Бентиу
 Бор

В 
 
 Вау

Г 
 Гогриаль

Д 

 Джуба — столица

Е 
 Ей

И

Й 
 Йироль

К 
 
 Каджок
 Капоэта
 Кодок

Л 
 Лер

М 

 
 Малакаль
 Мариди
 Мелут

Н 
 Насир
 Нзара
 Нимуле

П 
 Панрианг
 Пибор Пост

Р 

 Рага
 Рамсель
 
 Румбек

Т 
 Тамбура
 Тондж
 Торит
 Туралей

Э 
 Эзо
 Эр-Ренк

Я 
 Ямбио

 
Южный Судан
Списки:Южный Судан
Списки:Африка